Ускорительно-накопительный комплекс (УНК) — незавершённый проект по созданию протон-протонного коллайдера на сверхпроводящих магнитах в Институте физики высоких энергий (Протвино). Проектная энергия пучка — 3000 ГэВ. Длина основного кольца — 21 км, в качестве первой «разгонной» ступени планировалось использование действующего протонного синхротрона У-70.

История создания ускорителя 

Работы по созданию ускорителя были начаты в 1983 году. В течение 12 лет в стабильных и сухих породах на глубине от 20 до 60 метров (в зависимости от рельефа местности) был построен тоннель (проходка была завершена 9 декабря 1994 года), внутренний диаметр которого равнялся 5 метрам. На протяжении всего тоннеля каждые полтора километра были построены подземные залы для размещения крупногабаритного оборудования, которые были связаны с поверхностью вертикальными шахтами.

В 1994 году был введён в строй первый участок нового ускорителя — подземный канал длиной 2,7 км, соединяющий У-70 и УНК. В канале были смонтированы электромагнитная система, вакуумная система, приборы наблюдения за пучком. После настройки всех элементов канала протоны с энергией 70 ГэВ пролетели по проектной траектории вплоть до будущей точки ввода в подземное кольцо УНК.

После завершения проходки основного тоннеля работы по созданию ускорительного комплекса были полностью остановлены из-за нехватки средств. На 2018 год основной тоннель поддерживается в законсервированном состоянии, там есть дежурное освещение, системы вентиляции, производится откачка поступающих грунтовых вод.

Состав комплекса УНК 
 Ускоритель У-70
 Канал инжекции — ввода пучка протонов в кольцо ускорителя УНК
 Канал антипротонов
 Криогенный корпус
 Тоннели к адронному и нейтронному комплексам

Перспективы 
Подземный кольцевой тоннель имеет внутренний диаметр 5 метров и расположен на глубине от 20 до 60 метров. По длине и глубине залегания он аналогичен кольцевой линии Московского метро. В области коллайдеров данный проект был очень актуален в 1980—1990-е годы, однако в связи с плотным изучением столкновений протонов с энергией 3-4 ТэВ на Большом адронном коллайдере, внимание и финансирование российских учёных переключилось на проект строительства коллайдера протонов и тяжёлых ионов NICA, строящийся в Дубне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ускоритель на wikimapia.org
 Ускорительный комплекс ИФВЭ
 Протвинский Ускорительно-накопительный комплекс (УНК): Не затонувший флагман отечественной науки
 Фотографии объекта.
 В Подмосковье собираются восстановить «малый коллайдер»

Ускорители частиц
Наука в Протвино
Неосуществлённые в СССР проекты
Неосуществлённые в России проекты
Коллайдеры
Институт физики высоких энергий